Валерий Кондратенко:
 Кондратенко, Валерий Алексеевич (1940—2014) — советский и казахстанский госдеятель, заслуженный работник энергетической отрасли РК.
 Кондратенко, Валерий Георгиевич (1944—2021) — советский и белорусский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР.